Macintosh, MacIntosh, Mackintosh, MacKintosh oder McIntosh steht für:
 McIntosh (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Macintosh, in Kurzform „Mac“, Computerbaureihe von Apple
 Mackintosh (Regenmantel), Regenmantel und Modemarke
 McIntosh (Apfel), Apfelsorte
 Clan Mackintosh, schottischer Clan
 Macintosh-Spatel (Wisconsin-Foregger-Spatel), Hilfsmittel zur endotrachealen Intubation, siehe Laryngoskop#Macintosh

McIntosh ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McIntosh (Alabama)
 McIntosh (Florida)
 McIntosh (Minnesota)
 McIntosh (South Dakota), im Corson County

geografischer Objekte:
 Mackintosh Cove, Bucht von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Kap Mackintosh, Kap an der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Mount Mackintosh, Berg im Viktorialand, Antarktika
 McIntosh-Kliffs, Kliffs im Viktorialand, Antarktika
 Mount McIntosh, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis

Unternehmen:
 McIntosh Laboratory, US-amerikanischer Hi-Fi-Hersteller
 Rowntree Mackintosh, britischer Süßigkeitenhersteller